National Stadium (in italiano Stadio nazionale) può riferirsi a:

National Stadium dell’Independence Park di Kingston
 National Stadium, stadio di Freetown, capitale della Sierra Leone
 National Stadium, stadio di Lagos, capitale della Nigeria
 National Stadium, stadio di Dar es Salaam, capitale della Tanzania
 Millennium Stadium, stadio di Cardiff, città del Regno Unito, edificato sul luogo dove sorgeva il National Stadium
 Stadio Olimpico, a Tokyo, capitale del Giappone, inaugurato come National Stadium